Herman VIII van Baden-Pforzheim (+1300), markgraaf van Baden-Pforzheim (1291-1300)
 Herman VIII van Baden-Baden (+1338), markgraaf van Baden-Baden
 Herman VIII van Henneberg (1470-1535), graaf van Henneberg-Römhild (1488-1535)